Дальнобо́йщик — многозначный термин:
 Дальнобойщик (изначально) — артиллерист дальнобойной артиллерии. См. также Дальнобойность.
 Дальнобойщик (жаргон. от Водитель-дальнобойщик) — водитель грузовика (автопоезда, фуры), перевозящего грузы на дальние расстояния.

См. также